Technologieregion steht für:
Technologieregion Karlsruhe 
Technologie-Region K.E.R.N., Schleswig-Holstein